La barrière de Wilkins est une barrière de glace de  km² de la baie de Wilkins en Antarctique. Elle est nommée d'après George Hubert Wilkins.

Wilkins
Île Alexandre-Ier
Toponyme évoquant une personnalité